Województwo wileńskie (I Rzeczpospolita)
 Województwo wileńskie (1793)
 Województwo wileńskie (1831) – województwo w powstaniu listopadowym
 Województwo wileńskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 Województwo wileńskie (II Rzeczpospolita)